Novooleksandrivka může být:
 Novooleksandrivka (sídlo městského typu v Luhanské oblasti) – sídlo městského typu v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Velyka Oleksandrivka – sídlo městského typu v Chersonské oblasti na Ukrajině nazývané Novooleksandrivka v letech 1784–1804